Towe ist der Familienname folgender Personen:

 Harry Lancaster Towe (1898–1991), US-amerikanischer Politiker
 Monte Towe (* 1953), US-amerikanischer Basketballspieler und -trainer
 Peter Towe (* 1922), kanadischer Diplomat

Towé steht für:
 Towé, Arrondissement im Departement Plateau in Benin